Bierutów (plaats), plaats in Polen
 Bierutów (gemeente), gemeente in Polen